Lägg kan syfta på:

 Fläsklägg – mittendelen av grisens ben
 Lammlägg – en styckningsdetalj av lammkött
 Lägg (bok) – vid tryckning av böcker, det antal sidor ett tryckark bildar
 Ankarlägg – stången mellan repet och krokarna i ett ankare